Lubnica bzw. Łubnica ist der Name folgender Orte

 in Polen:
 Lubnica (Bobrowice), deutsch bis 1945: Leimnitz Vorwerk; Dorf in der Gemeinde Bobrowice, Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus
 Łubnica (Gryfino), deutsch bis 1945: Bienenwerder; Dorf in der Gemeinde Gryfino, Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern
 Lubnica (Okonek), deutsch bis 1945: Groß Hertzberg; Ansiedlung in der Gemeinde Okonek, Powiat Złotowski, Woiwodschaft Großpolen
 Łubnica (Piątek); Dorf in der Gemeinde Piątek, Powiat Łęczycki, Woiwodschaft Łódź
 Łubnica (Wielichowo); Dorf in der Gemeinde Wielichowo, Powiat Grodziski, Woiwodschaft Großpolen

 in Serbien
 Lubnica (Zaječar); Dorf in der Gemeinde Zaječar, Okrug Zaječar, Zentralserbien